Bettinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Bettinger, deutsche Goalballspielerin und Paralympionidin
 Franziskus von Bettinger (1850–1917), Domdekan der Diözese Speyer, danach Erzbischof von München und Freising
 Friedrich Bettinger (1781–1858), badischer Amtmann

 Manfred Bettinger (* 1954), deutscher Schauspieler, Autor und Dramaturg
 Marc Bettinger (* 1978), deutscher Springreiter
 Martin Bettinger (* 1957), deutscher Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Bettingen